Edmund Leszczyc-Sumiński (1922–1999)
 Michał Hieronim Leszczyc-Sumiński (1820–1898)